Диафрагма може да се отнася за:

 Диафрагма – отвор в оптична система
 Диафрагма – преграда в гръдния кош
 Диафрагма – контрацептивно средство